Wapen van Rijswijk (Zuid-Holland)
Wapen van Rijswijk (Noord-Brabant)